iets dat ergens omheen zit, zoals een kussensloop, zie: sloop (omhulsel)
 de afbraak van een product, zie sloop (afbraak)